O Sabão oriental é um tipo de sabão fabricado na Ásia, principalmente no Líbano que apresenta não só composição como outras características como odor e hidratação bem diferentes dos sabões tradicionalmente fabricados no Ocidente.

Ligações externas 
 Museu do Sabão, Sidon (Saida), Líbano
  Sabão de Alepo, Síria
 Khan alsaboun - Trípoli, Líbano

Produtos de higiene pessoal